Перша ліга СРСР з футболу 1977 — сьомий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 20 команд. Переможцем чемпіонату став клуб «Спартак» (Москва). Чемпіонат тривав з 13 квітня по 5 листопада 1977 року.

Підсумкова таблиця

Результати

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

Посилання 
 Перша ліга - 1977
 Перша ліга - 1977  
 Soviet Union 1977  

77
СРСР